„Батман: Рицарят на Готъм“ () е анимационен супергеройски антологичен филм от 2008 година, базиран на едноименния герой от DC Comics. Филмът се състои от шест сегмента, продуцирани от японските анимационни студия Studio 4°C, Madhouse, Bee Train and Production I.G, съвместно с DC Comics и Warner Bros. Animation. Развиван между „Батман в началото“ и „Черният рицар“, сегментите във филма изобразяват Батман, който се бори срещу мафията на Готъм Сити, както и други злодеи. Кратките части са написани от Джош Олсън, Дейвид С. Гойър, Браян Азарело, Грег Ръка, Джордан Голдбърг и Алън Бърнет. Във всичките шест сегмента във антологичния филм участва Кевин Конрой, който повтаря озвучаващата си роля като Батман от Анимационната вселена на ДиСи.

Това е третият филм от DC Universe Animated Original Movies, пуснат от Warner Premiere и Warner Bros. Animation, с първите две издания, озаглавени „Супермен: Думсдей“ и „Лигата на справедливостта: Новата граница“. Филмът прави своята телевизионна премиера на 4 октомври 2008 г. по Cartoon Network.

Саундтрак 

Саундтракът за филма е пуснат на 29 юли 2008 г. от La La Land Records.

Източници

Външни препратки 
 
 
 

Американски анимационни филми
Анимационни филми от 2008 година
Филми за Батман
Анимационни филми на Уорнър Брос.
Американски криминални филми
Американски екшъни
Американски трилъри